Schwarzer See kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Černé jezero, sjö,

Österrike 

 Schwarzer See (sjö i Österrike), Tyrolen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar